

Plaatsnamen 
 Kościan, een Poolse plaats, vroeger Duits; de Duitse naam is Kosten
 Kosten (Bulgarije) een dorp in Bulgarije

Financiën 
 Kosten (boekhouding), boekhoudkundige rekeningen
 Kosten (financieel), de daadwerkelijke uitgaven
 Kosteneenheid, eenheid voor geluidbelasting rond vliegvelden

Zie ook 
 Begroting, voor begrote kosten